Гладий:
 Гладий (гладиус) — римский короткий меч.

Фамилия 
 Гладий, Василий Иванович (род. 1972) — украинский политический деятель, народный депутат Украины.
 Гладий, Григорий Степанович (род. 1954) — советский и украинский актёр и режиссёр.
 Гладий, Михаил Васильевич (род. 1952) — украинский политический деятель.